Irina-Camelia Begu e Mihaela Buzărnescu erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Royal Cup 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Corinna Dentoni e Florencia Molinero che hanno battuto in finale Danka Kovinić e Danica Krstajić 6–4, 5–7, [10–5].

Teste di serie 

 Maria Abramović /  Nicole Clerico (semifinali)
 Corinna Dentoni /  Florencia Molinero (campionesse)

 Justyna Jegiołka /  Katarzyna Kawa (quarti di finale) 
 Silvia Njirić /  Paula Ormaechea (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Royal Cup 2011